Stephan Keller (burgemeester), burgemeester van Düsseldorf;
 Stephan Keller (voetballer), Zwitsers voetballer;